Cerecedo puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
 Cerecedo, localidad del municipio de Boñar, en la provincia de León.
 Trobajo del Cerecedo, localidad del municipio de León, en la provincia de León.
 Cerecedo (El Zreicéu), caserío de la parroquia de San Juan de Piñera, en el concejo de Cudillero, Asturias.
 Cerecedo de la Cabuerna (Zreicéu de la Cabuerna), lugar de la parroquia de Bárcena del Monasterio, en el concejo de Tineo, Asturias.
 Cerecedo del Monte (Zreicéu), lugar de la parroquia de Miño, en el concejo de Tineo, Asturias.

Apellido
 Juan de Cerecedo, el viejo (f. 1569), arquitecto español.
 Juan de Cerecedo, el mozo (f. 1580), arquitecto español.
 Francisco González Cerecedo (Vigo, 1940 - Bogotá, 4 de septiembre de 1977), periodista español.
 Eduardo Cerecedo (Tecolutla, Veracruz, 12 de febrero de 1962), poeta mexicano.